Brongniartella peut être :
Brongniartella, un genre d'algue rouge, famille Rhodomelaceae;
Brongniartella, un genre de trilobite, famille Homalonotidae.